Giurgești (okręg Jassy)
 Giurgești (okręg Suczawa)